Tenisový turnaj WTA Collector Swedish Open 2011 se konal ve dnech 4.–10. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (2. kolo, skreč)
  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)
  Věra Duševinová (2. kolo)
  Iveta Benešová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Polona Hercogová (vítězka)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu (Wild Card) do hlavní soutěže dvouhry:
  Ellen Allgurinová
  Anna Bražnikovová
  Hilda Melanderová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Taťjana Arefjovová
  Mona Barthelová
  Alizé Limová
  Olivia Rogowská

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Cornet
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Hlaváčková
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= S Arvidsson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= N Llagostera Vives
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Lim
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= I Benešová
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= L Domínguez Lino
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= E Allgurin
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Parra Santonja
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Arefjova
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Larsson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Kudrjavceva
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Barthel
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=62
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= V Duševina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0r
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= S Arvidsson
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= N Llagostera Vives
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= L Domínguez Lino
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Parra Santonja
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Larsson
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= V Duševina
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= S Arvidsson
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3=77
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=63

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= L Domínguez Lino
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= J Larsson
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=
| RD4-team01= S Arvidsson
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= J Larsson
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= P Hercog
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Tatišvili
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Rezaï
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Amanmuradova
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Lučić
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=
| RD1-team06= S Cîrstea
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=
| RD1-team07= V Dolonc
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= H Melander
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Craybas
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Jakimova
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Bražnikova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Kerber
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= O Rogowska
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= F Pennetta
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= P Hercog
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Rezaï
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=64

| RD2-seed03=
| RD2-team03= S Cîrstea
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= V Dolonc
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05=

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Akgul Amanmuradovová /  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (finále)
  Věra Duševinová /  Alla Kudrjavcevová ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Swedish Open